Маркграф — у ранньому середньовіччі в Західній Європі королівський посадовець, наділений широкими адміністративними, військовими і судовими повноваженнями в марці.

 Георг Маркграф (1610—1644) — німецький географ і ботанік.
 Еміль Маркграф (1891—1951) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Фрідріх Маркграф (1897—1987) — німецький ботанік і геоботанік.

 11239 Маркграф — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища